Le sigle BUT peut faire référence à :
 But, une enseigne d'ameublement et d'électroménager française ;
 Bus urbains thononais, l'ancien nom des transports en commun de Thonon-les-Bains ;
 Bachelor universitaire de technologie

Le code BUT peut faire référence à :
 .

Le nom but peut faire référence à :
 but, un terme sportif ;
 finalité,
 but, en chimie expérimentale ;
  en anglais, qui signifie « mais ».

Le nom But peut faire référence à :
 But !, un journal sportif français fondé par Marcel Leclerc.
 Vladimir But (1977-), footballeur russe.

Notes et références